Baldini ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Baldini (* 1985), italienischer Florettfechter und Olympiasieger

 Baccio Baldini (1436–1487), italienischer Kupferstecher
 Elvezia Michel-Baldini (1887–1963), Schweizer Malerin, Zeichnerin, Buchillustratorin und Kunstweberin
 Eraldo Baldini (* 1952), italienischer Schriftsteller
 Ercole Baldini (1933–2022), italienischer Radrennfahrer
 Francesco Baldini (* 1974), italienischer Fußballspieler
 Gabriele Baldini (1919–1969), italienischer Literaturwissenschaftler
 Giuseppe Baldini (1922–2009), italienischer Fußballspieler
 Marika Baldini (* 1989), italienisches Model und Showgirl
 Marino Baldini (* 1963), kroatischer Politiker
 Pietro Paolo Baldini (1614?–1684?), italienischer Maler
 Renato Baldini (1921–1995), italienischer Schauspieler
 Silvio Baldini (* 1958), italienischer Fußballtrainer
 Stefano Baldini (* 1971), italienischer Langstreckenläufer und Marathon-Olympiasieger
 Tommaso Baldini (1870–1925), italienischer Maler
 Ugo Baldini (* 1943), italienischer Wissenschaftshistoriker
 Umberto Baldini (1921–2006), italienischer Kunstgeschichtler und Restaurator
 Vittorio Baldini († 1618), italienischer Drucker und Kupferstecher